Кводвультдеус Карфагенский ( — буквально от Quod — чего, vult — хочет, deus — Бог; конец IV века, Карфаген — 454, Неаполь) — епископ Карфагенский. На время возглавления им Карфагенской церкви прошлось нашествие вандалов, после чего он бежал в Неаполь.

Канонизирован Римско-Католической церковью.

Биография 
Кводвультдеус родился в конце IV века в Карфагене. Около 421 года он был рукоположён в сан дьякона Августином, который стал его духовным наставником. Известны несколько писем святого Августина, адресованных Кводвультдеусу. Кводвультдеус написал Агустину два письма, в которых просил его написать книгу о ереси. Написав книгу «De Haeresibus», Августин посвятил её Кводвультдеусу,.

С 434 года Кводвультдеус был епископом Карфагена. После взятия вандалами Карфагена Кводвультдеус отказался подчиняться вандальскому королю Гейзериху, поддерживавшему арианство, и в 439 году вместе с лояльным духовенством, среди которого был епископ Абитинский Гаудиоз, бежал из Карфагена в Италию. В Неаполе Кводвультдеус написал книгу «De promissionibus et praedictionibus Dei» и участвовал в борьбе против пелагианства. Кводвультдеус сохранил свой титул епископа Карфагена до своей смерти в 454 году, когда он умер в Неаполе.

Немецкий историк Каппельмахер доказал, что епископ карфагенский Кводвультдеус не отождествляется с епископом Кводвультдеусом, который был епископом Каламы.

Сочинения 
Кводвультдеусу приписываются следующие сочинения:
 два письма, подписанные Кводвультдеусом, написанные между 427—428 гг., в которых Кводвультеус просит написать отправить ему книгу о ересях (, 46, 263—351, R. Vander Plaetse, C. Breukers, Brepols, Turnhout 1969), письмо Epistula 221(CC 60, 489—491), письмо Epistula 223(CC 60, 491-492, R. Braun, Brepols, Turnhout 1976);
 Три послания с одинаковым названием De symbolo (CCL 60, 305—334);
 Два послания с одинаковым названием De tempore barbarico;
 Два послания с одинаковым названием De accedentibus ad gratiam;
 Adversus quinque haereses;
 De cataclismo;
 De ultima quarta feria;
 De cantico novo;
 Contra Iudeos, paganos et Arianos (CCL 60, 227—258);
 De promissionibus et praedictionibus Dei — аналогичное сочинение есть у Проспера Аквитанского (60 CCL, 1-223).

Прославление 
После смерти в 454 году Кводвультдеус был похоронен в  в . Кводвультдеус изображён на мозаике в крипте епископов.

День памяти — 19 февраля в Католической церкви и 8 февраля в архиепархии Туниса.

Примечания

Литература 
 Alban Butler, Il primo grande dizionario dei santi secondo il calendario Casale Monferrato, Edizioni PIEMME, 2001 ISBN 88-384-6913-X
 Fowden, Garth. The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind. Princeton, Princeton University Press

Ссылки 
 Индекс святых 
 De Haeresibus Sancti Augustini Epistolae Quatuor, Opera Omnia by Migne Patrologia Latina 

Христианские святые V века
Святые по алфавиту
Святые Карфагена
Католические святые
Епископы Карфагена